Le Football Club Bourgoin-Jallieu est un club de football français basé à Bourgoin-Jallieu. Le club évolue pour la saison 2022-2023 en National 3 depuis sa remontée de Régional 1 lors de la saison 2012-2013. Le club est partenaire de l'Olympique lyonnais.

Historique

Repères historiques 
 1936 : fondation du club sous le nom de Club sportif bergusien
 2013 : accession de l'équipe première en National 3.

Histoire 
Le FC Bourgoin-Jallieu a été créé en 1936, sous le nom de CSB (Club Sportif Bergusien) qui deviendra en 1946 le CSO (Club Sportif Ouvrier).

C’est 21 ans après la création du club, en 1957, que le FCBJ est affilié à la fédération française de football.

En 1985, après plusieurs saisons conclues par des montées, l’équipe première du club accède pour la toute première fois à la ligue.

En 1990, le FCBJ entreprend sa politique de formation des jeunes joueurs et des éducateurs. Au fur et à mesure les joueurs séniors s’investissent dans l’encadrement.

Et les résultats suivent, montée des cadets en ligue puis en honneur, l’équipe première accède, elle, à l’honneur régional. Ce qui engendre inévitablement une progression des effectifs.

En 1996, l’AS Monaco, qui est à la recherche d’un club de la région Rhône-Alpes, signe un contrat de partenariat avec le FCBJ. La même année, l’équipe première affronte Martigues en Coupe de France, équipe alors en D2 à l’époque.

L’année suivante, en 1997, Didier CHRISTOPHE, ancien international français, devient directeur technique du club.

En 1998, l’équipe première accède à la division honneur à la suite d’un duel haletant avec Saint Chamond.

Un an plus tard, 3 équipes obtiennent la montée : les séniors 2, les moins de 15 ans B et les moins de 13 ans B. De plus le FCBJ réalise un triplé historique en remportant la coupe d’Isère dans les catégories séniors 2, séniors 3 et moins de 17 ans.

En 2000, c’est avec le RC Lens que le FCBJ signe un contrat de partenariat.

En 2004, après avoir obtenu la montée de l’équipe première en CFA 2 à la suite du match de barrage face à Ajaccio 2, les instances du football décident de rétrograder le club en ligue honneur.

En 2010, le FCBJ signe un contrat de partenariat avec l’Olympique Lyonnais, ce qui est toujours d’actualité aujourd’hui.

En 2013, le club réalise une très belle saison puisque l’équipe première monte en CFA 2 et remporte la coupe Rhône-Alpes.

En 2015, le FCBJ se voit remettre le label École de foot FFF.

En 2016, le club célèbre ses 80 ans. 

A l'issue d'une bonne saison 2021-2022 de National 3, Jérémy Clément, ancien joueur de l'ASSE et qui entrainait l'équipe fanion, quitte le FCBJ. 

L'équipe entame parfaitement sa saison 2022-2023 de national 3 (la première avec son nouvel entraîneur Éric Guichard) en s'imposant quatre buts à zéro face à la réserve de Lyon-La Duchère. 
Pour sa première de la saison au Stade Pierre Rajon, le club s'impose largement et s'installe dans les places de tête de sa poule de National 3. A la mi-saison, les isérois trône en tête du championnat de N3.

Couleurs et blason

Personnalités du club

Joueurs

Présidents

Entraîneurs

Notes et références

Liens externes 
 
 

Bourgoin-Jallieu
Club de football fondé en 1936
Bourgoin-Jallieu